ТСИ — многозначная аббревиатура:
 ТСИ — терминально-складская инфраструктура
 ТСИ — техническая спецификация интероперабельности
 ТСИ — технические средства информатизации
 ТСИ — тиреостимулирующий иммуноглобулин
 ТСИ — Трансстройинвест
 ТСИ — Техникум сценических искусств (Российский государственный институт сценических искусств)
 ТСИ — техническая спецификация интероперабельности

См. также 
  — аббревиатура латиницей